Бори́с Сидоре́нко:
 Сидоренко, Борис Алексеевич (род. 1940) — советский и российский кардиолог.
 Сидоренко, Борис Никифорович (1914—1972) — советский организатор сельского хозяйства, депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Сидоренко, Борис Степанович (1909—1956) — танкист, Герой Советского Союза.